Potrerillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Potrerillo, Oaxaca, 
 Potrerillo, Tabasco, Comalcalco, 
 Potrerillo, Tezonapa, 
 Potrerillo, Sinaloa, 
 Potrerillo, Medellín, 

Robotskapade Mexikoförgreningar